Stomatophyta é um grupo irmão das Marchantiophyta (hepáticas), em conjunto com a qual forma as Embryophyta. Os Stomatophyta consiste das Bryophyta (musgo)s em conjunto com o resto das Embryophyta, incluindo as Anthocerotophyta (antóceros). O termo «stomatophyta» significa planta com estomas.

Descrição
Uma filogenia actualizada das Embryophyta mostrando a sua relação com os taxa próximos e alguns clados mais significativos é a seguinte:

Referências

Stomatopoda